Kevin Salazar puede referirse a:

 Kevin Jose Salazar Arellana (1988-), futbolista colombiano;
 Kevin David Salazar (1996-), futbolista colombiano.